Une neuropathie optique est une lésion du nerf optique. On distingue essentiellement :
 la neuropathie optique rétrobulbaire,
 la neuropathie optique ischémique antérieure,
 la neuropathie optique toxique et carentielle.